Канат Акылбаевич Сахариянов (род. 13 октября 1975, Алма-Ата) — директор телеканала Atameken Business.

Биография 
Родился 13 октября 1975 года в городе Алма-Ата, Казахская ССР.

В 1997 году окончил в Казахский Государственный Медицинский Университет стоматологический факультет;

В 2001 году окончил Казахскую Национальную Юридическую Академию по специальности «Правоведение» с отличием.

В 2001—2006 работал юристом в агентстве «Хабар», на этом посту активно защищал репутацию владелицы агентства Дариги Назарбаевой.
 
C 2006 по 2012 занимал должность первого заместителя председателя правления агентства «Хабар».

В период 2006 г. — 2008 г. получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей школы коммерции (HEC, Paris).

С 2012 по 2014 работал генеральным директором управляющей компании «Казмедиа Орталыгы».

С 19.11.2014 по 17.10.2016 был генеральным директором АО «Коммерческий телевизионный канал».

С февраля 2018 г. — генеральный директор телеканала Atameken Business, медиахолдинга Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», руководимой Тимуром Кулибаевым.

С января 2019 года является руководителем представительства в городе Нур-Султан общественного объединения «Казахстанский Медиа Альянс» олигарха Арманжана Байтасова.

С 21.08.2020 по 15.06.2022 г. — был в составе Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

15 июня 2022 г. — вошёл в состав Национального курултая при Президенте Республики Казахстан

Награды 
Награды Республики Казахстан:

Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за поддержку в период выборов Президента Республики Казахстан, 2005 года;

Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011), Указ Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2011 года;

Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за поддержку в период выборов Президента Республики Казахстан, 2011 года;

Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за активное участие в проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, февраль 2012 года;

Именная Благодарность Министра культуры, информации и спорта РК за активную работу по проведению государственной информационной политики, формированию позитивного имиджа Казахстана и вклад, внесённый в развитие отечественных средств массовой информации, 2005 года;

Примечания 

Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Выпускники Казахской государственной юридической академии